Полиде́кт () — полулегендарный царь Спарты из рода Еврипонтидов. Сын Евнома (по Геродоту, сын Пританида), старший брат Ликурга, потомок Прокла в шестом колене (по Эфору и Диевхиду). Вскоре после воцарения умер, оставив жену беременной.

Примечания

Литература 
 

Цари Спарты